

Astronomia
4752 Myron – asteroide della fascia principale
Cratere Myron – cratere sulla superficie di Mercurio

Letteratura
Myron – romanzo di Gore Vidal

Musica 
Myron – gruppo musicale svizzero

Onomastica
Myron – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Mirone

Persone
Vicki Myron – scrittrice statunitense

Zoologia
Myron – genere di serpenti della famiglia Homalopsidae